George Anson kan syfta på bland andra:

* George Anson, 1:e baron Anson (1697–1762), brittisk amiral
 George Anson (1769–1849), brittisk kavallerigeneral
 George Anson (1797–1857), brittisk infanterigeneral